Europamästerskap 1939 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1939
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1939
Europamästerskapen i konståkning 1939
Europamästerskapet i basket för herrar 1939
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1939